Клубный чемпионат мира по футболу 2010 года () — 7-й розыгрыш ежегодного клубного футбольного турнира, проводимого ФИФА среди победителей главных континентальных турниров. Прошел в Абу-Даби, ОАЭ с 8 по 18 декабря 2010 года. Другими странами, которые подавали заявки на проведение этого турнира, были: Австралия и Япония. Португалия первоначально подала заявку, но позже отказалась от турнира. Впервые в истории этого турнира, команда, не из традиционного межконтинентального соперничества Европы и Южной Америки, вышла в финал. Футбольный клуб «ТП Мазембе» из Демократической Республики Конго в полуфинале победил южноамериканский клуб «Интернасьонал» из Бразилии со счётом 2-0.

Победителем турнира стал Миланский «Интернационале» из Италии, который в финале обыграл «ТП Мазембе» со счётом 3-0. «Интернационале» завоевал третий подобный трофей в своей истории, не пропустив ни одного мяча в турнире. Ранее «Интернационале» побеждал в розыгрышах Межконтинентального кубка в 1964 и 1965 годах.

Квалификация 
В розыгрыше приняли участие 7 команд. Матчи прошли по системе плей-офф. Кроме победителей континентальных турниров, в клубном чемпионате принимает участие представитель принимающей страны — чемпион ОАЭ 2009/10 — «Аль-Вахда».

Чемпион ОАЭ и победитель Лиги чемпионов ОФК начал турнир с 1/8 финала; победители Лиги чемпионов АФК, Лиги чемпионов КАФ и Лиги чемпионов КОНКАКАФ — с 1/4 финала; победители Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов УЕФА — с 1/2 финала.

* Интернасьонал выиграл Клубный чемпионат мира по футболу 2006, и является первой участвующей командой, которая уже побеждала на этом турнире.

Судьи 

Африка
  Даниэль Беннет
Ассистенты:
  Эварист Менкуанде
  Рудуан Ахик

Азия
  Бен Уильямс
  Юити Нисимура
Ассистенты:
  Родни Аллен
  Мохамедреза Абдулфазиль
  Тошуки Наги
  Тору Сагара

Европа
  Бьорн Куйперс
Ассистенты:
  Берри Симмонс
  Сандер ван Рокель

Океания
  Майкл Хестер
Ассистенты:
  Ян Хендрик Хинц
  Тевата Макасини

Северная, Центральная Америка и Карибы
  Роберто Морено
Ассистенты:
  Леонель Лил
  Даниэл Уильямсон

Южная Америка
  Виктор Каррильо
Ассистенты:
  Джонни Боссио
  Хорхе Юпанкви
|}

Составы

Стадионы 
Абу-Даби является единственным городом в качестве места проведения Клубного чемпионата мира по футболу 2010.

Таблица 
Жеребьевка матчей четвертьфинала была проведена 27 октября 2010 года в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, Швейцария.

Матчи 
Местное время (UTC+4)

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Итоги турнира

Итоговое положение

Награды

Примечания

Ссылки 
 Клубный чемпионат мира 2010 на сайте ФИФА 
 Расписание матчей 

2010
2010 год в футболе
Чемпионаты мира в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2010 году
Чемпионаты мира в 2010 году
Декабрь 2010 года
Международные соревнования по футболу в ОАЭ